NZR steht als Abkürzung für:

 New Zealand Railways Department (1880–1982), neuseeländische Staatsbahn
 Narodowy Związek Robotniczy (1905–1920), polnische Arbeiterpartei

NZR steht für die Klassifizierung neuseeländischer Lokomotiven:

 NZR-Klasse G
 NZR-Klasse K
 NZR-Klasse Q
 NZR-Klasse T
 NZR-Klasse DX

NZR